L'expression tonnerre de Brest vient du coup de canon qui annonçait chaque jour l'ouverture et la fermeture des portes de la ville de Brest.

De cette expression vient le nom  donné à diverses œuvres ou regroupements : 

 Tonnerre de Brest, une chanson de Christophe Miossec
 Tonnerre de Brest, un club de football américain
 Les Tonnerres de Brest 2012, une édition des Fêtes maritimes de Brest (rassemblement de bateaux).